En , Bądków désigne :

 Bądków est un village de la voïvodie de Łódź,
 Bądków est un village de la voïvodie de Mazovie.